Ablagerung steht für:

 Einschlusskörperchen (englisch Inclusion Bodies) im Inneren von Zellen in der Biochemie und Medizin
 Plaques an den Gefäßwänden oder Zähnen in der Medizin
 Sedimentation, die Ablagerung von Sinkstoffen oder die Anlagerung von festen oder flüssigen Stoffen an Gefäßwänden
 die Lagerung von Waren zur Reifung; siehe auch Reifung (Lebensmittel)

Zur Ablagerung von Abfällen siehe Deponie oder Endlagerung.

Siehe auch: